Дивізіон 2: 1927–28 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час неофіційно другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан.

У чемпіонаті взяли участь 51 клуб, розділені на п'ять груп. Турнір проходив у два кола.

Переможцями змагань у групах стали клуби Сандвікенс ІФ, «Вестермальмс» ІФ (Стокгольм), Галльстагаммарс СК, «Редбергслідс» ІК (Гетеборг) та ІФК Мальме.

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі «Вестермальмс» ІФ (Стокгольм) та ІФК Мальме.

Турнірні таблиці

Верхньошведська серія 1927–28 
Команди зі значної частини Північної Швеції не мали права грати в системі національної ліги до сезону 1953—54, а замість цього проводили свій чемпіонат і визначали найкращу команду Норрланду.

|- style="background:  
|1||style="text-align: left;"|Сандвікенс ІФ
|16||14||2||0||74||18||+56||30
|- style="background:  
|2||style="text-align: left;"|«Єфле» ІФ (Євле)
|16||9||3||4||51||35||+16||21
|- style="background: #deb0b0"
|3||style="text-align: left;"|Сандвікенс АІК
|16||9||2||5||61||39||+20||20
|- style="background: #deb0b0"
|4||style="text-align: left;"| «Седергамн Скергордс» ІФ (Сандарне)
|16||7||4||5||50||48||+2||18
|- style="background: #deb0b0"
|5||style="text-align: left;"|ІК «Браге» (Бурленге)
|16||6||4||6||44||50||-6||16
|- style="background: #deb0b0"
|6||style="text-align: left;"|«Брюнес» ІФ (Євле)
|16||6||2||8||40||42||-2||14
|- style="background: #deb0b0"
|7||style="text-align: left;"|ІК «Сіріус» (Уппсала)
|16||4||2||10||32||69||-37||10
|- style="background: #deb0b0"
|8||style="text-align: left;"| «Кварнсведенс» ГІФ (Бурленге)
|16||3||2||11||26||55||-29||8
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Скутшер ІФ
|16||3||1||12||24||46||-22||7
|}
Команди цієї серії не допускалися до Аллсвенскан як з географічних, так і з економічних мотивів.

Середньошведська серія 1927–28 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|Галльстагаммарс СК
|18||11||5||2||50||23||+27||27
|- style="background:  
|2||style="text-align: left;"|ІФК Вестерос
|18||10||5||3||59||29||+30||25
|- style="background:  
|3||style="text-align: left;"|ІК «Сіті» (Ескільстуна)
|18||10||3||5||38||26||+12||23
|- style="background:  
|4||style="text-align: left;"|Сурагаммарс ІФ
|18||7||4||7||39||33||+6||18
|- style="background: #deb0b0"
|5||style="text-align: left;"|Еребру СК
|18||7||4||7||30||38||-8||18
|- style="background: #deb0b0"
|6||style="text-align: left;"|Катрінегольмс АІК
|18||7||3||8||37||49||-12||17
|- style="background: #deb0b0"
|7||style="text-align: left;"|Чепінг ІС
|18||4||7||7||18||27||-9||15
|- style="background: #deb0b0"
|8||style="text-align: left;"|Катрінегольмс СК
|18||4||6||8||28||35||-7||14
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Вестерос ІК
|18||6||1||11||27||42||-15||13
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|ІФК Арбуга
|18||3||4||11||27||51||-24||10
|}

Східношведська серія 1927–28 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"| «Вестермальмс» ІФ (Стокгольм)
|16||12||2||2||49||18||+31||26
|- style="background:  
|2||style="text-align: left;"|Сундбібергс ІК
|16||9||5||2||38||23||+15||23
|- style="background:  
|3||style="text-align: left;"|«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм)
|16||9||4||3||34||25||+9||22
|- style="background:  
|4||style="text-align: left;"|ІФК Стокгольм
|16||6||4||6||44||40||+4||16
|- style="background: #deb0b0"
|5||style="text-align: left;"|БК «Дербі» (Лінчепінг)
|16||5||4||7||30||31||-1||14
|- style="background: #deb0b0"
|6||style="text-align: left;"| «Реймерсгольмс» ІК (Стокгольм)
|16||6||1||9||34||41||-7||13
|- style="background: #deb0b0"
|7||style="text-align: left;"| ІФ «Ліннея» (Стокгольм)
|16||5||2||9||27||35||-8||12
|- style="background: #deb0b0"
|8||style="text-align: left;"| «Гувудста» ІС (Стокгольм)
|16||5||2||9||18||34||-16||12
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"| ІФ «Веста» (Уппсала)
|16||3||0||13||22||49||-27||6
|}

Західношведська серія 1927–28 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|«Редбергслідс» ІК (Гетеборг)
|22||18||0||4||77||30||+47||36
|- style="background:  
|2||style="text-align: left;"|ІФК Уддевалла
|22||13||4||5||54||33||+21||30
|- style="background:  
|3||style="text-align: left;"|Юнсередс ІФ
|22||13||3||6||64||36||+28||29
|- style="background:  
|4||style="text-align: left;"|«Фессберг» ІФ (Мельндаль)
|22||12||3||7||54||35||+19||27
|- style="background:  
|5||style="text-align: left;"| «Крокслеттс» ФФ (Гетеборг)
|22||11||3||8||58||47||+11||25
|- style="background: #deb0b0"
|6||style="text-align: left;"|Скара ІФ
|22||10||3||9||37||39||-2||23
|- style="background: #deb0b0"
|7||style="text-align: left;"| «Майорнас» ІК (Гетеборг)
|22||9||2||11||54||42||+12||20
|- style="background: #deb0b0"
|8||style="text-align: left;"| ІФ «Геймер» (Лідчепінг)
|22||8||3||11||48||52||-4||19
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Уддевалла ІС
|22||7||3||12||33||51||-18||17
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|ФК Тролльгеттан
|22||7||0||15||42||64||-22||14
|- style="background: #deb0b0"
|11||style="text-align: left;"|ІФК Бурос
|22||3||6||13||31||65||-34||12
|- style="background: #deb0b0"
|12||style="text-align: left;"|ІФК Омоль
|22||4||4||14||31||86||-55||12
|}

Південношведська серія 1927–28 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|ІФК Мальме
|20||16||4||0||66||16||+50||36
|- style="background:  
|2||style="text-align: left;"|Кальмар ФФ
|20||12||2||6||57||37||+20||26
|- style="background:  
|3||style="text-align: left;"|Мальме ФФ
|20||11||4||5||63||44||+19||26
|- style="background:  
|4||style="text-align: left;"|Гальмстад БК
|20||9||4||7||47||37||+10||22
|- style="background:  
|5||style="text-align: left;"|ІС «Гальмія» (Гальмстад)
|20||8||2||10||36||47||-11||18
|- style="background: #deb0b0"
|6||style="text-align: left;"|Варбергс БоІС
|20||7||3||10||36||51||-15||17
|- style="background: #deb0b0"
|7||style="text-align: left;"|Варбергс ГІФ
|20||7||3||10||33||58||-25||17
|- style="background: #deb0b0"
|8||style="text-align: left;"|Мальме БІ
|20||7||2||11||40||48||-8||16
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|ІФК Гельсінгборг
|20||7||1||12||48||56||-8||15
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|ІФК Крістіанстад
|20||6||3||11||44||58||-14||15
|- style="background: #deb0b0"
|11||style="text-align: left;"|Ландскруна ІФ
|20||4||4||12||37||55||-18||12
|}

Плей-оф на підвищення в Аллсвенскан 
 «Вестермальмс» ІФ (Стокгольм) - Галльстагаммарс СК 2-2, 2-1
 «Редбергслідс» ІК (Гетеборг) - ІФК Мальме 1-0, 1-3, 1-3

«Вестермальмс» ІФ (Стокгольм) та ІФК Мальме  підвищилися в Аллсвенскан.

Кваліфікація

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція
1927 у Швеції
1928 у Швеції